Il singolare  dell'Israel Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marsel İlhan era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Simon Stadler.

Lu Yen-hsun ha battuto Benjamin Becker che si è ritirato sul punteggio di 6–3, 3–1.

Teste di serie

  Dudi Sela (quarti di finale)
  Lu Yen-hsun (campione)
  Bobby Reynolds (primo turno)
  Michael Berrer (primo turno)

 Thiago Alves (primo turno)
 Benjamin Becker (finale, retired)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Michail Elgin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Israel Open 2009